Stazione di Ospitaletto Mantovano, sulla linea Pavia-Mantova
 Stazione di Ospitaletto-Travagliato, sul tronco comune alle linee Lecco-Brescia e Milano-Brescia

Pagine correlate 
 Stazione di Ospedaletto (disambigua)